Foiano steht für:

 Foiano della Chiana, eine italienische Gemeinde in der Provinz Arezzo in der Region Toskana
 Foiano di Val Fortore, eine Gemeinde in Italien in der Region Kampanien in der Provinz Benevento